IDMA steht für:
 Interleaving Domain Multiple Access, eine Weiterentwicklung des CDMA Multiplex-Übertragungsverfahren zur digitalen Signalübertragung

ID-MA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz Indonesiens

IDMA